Торибио Рохас Гамбоа (; 14 февраля 1945 года, Коста-Рика) — коста-риканский футболист и тренер.

Биография

Футболиста 
Будучи игроком он выступал за "Алахуэленсе" и "Рамоненсе". Второй команде в 1967 году Рохас помог выйти в элиту коста-риканского футбола. Он забивлрешающий гол, который позволил клубу выйти туда.

Тренера 
В качестве тренера специалист работал с местными коллективами, а с 1993 по 1995 год он возглавлял сборную Коста-Рики. Был уволен из нее после неудачного выступления в Кубке наций Центральной Америки в Сальвадоре. С него костариканцы вернулись без медалей.

Позднее тренер несколько лет работал в Пуэрто-Рико и некоторое время руководил местной сборной.

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Коста-Рики
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Рамоненсе»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Коста-Рики
Тренеры ФК «Кармелита»
Тренеры ФК «Пунтаренас»
Тренеры ФК «Брухас»
Тренеры ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Тренеры ФК «Сан-Карлос»
Тренеры сборной Коста-Рики по футболу
Тренеры сборной Пуэрто-Рико по футболу
Тренеры ФК «Пуэрто-Рико Айлендерс»